«Автосто́пом по гала́ктике» ():

 «Автостопом по галактике» — серия романов Дугласа Адамса.
 «Автостопом по галактике» — первый роман в одноимённой серии.
 «Автостопом по галактике» — экранизация первого романа, США — Великобритания, 2005 год.
 «Автостопом по галактике» — телесериал 1981 года.
 «Автостопом по галактике» — вымышленная книга, существующая в одноимённой вселенной романов Дугласа Адамса.